Иван Гонта (ок.1740 — 1768) — сотник (полковник) надворных казаков польских магнатов Потоцких (с 1757), родом из крепостных крестьян Речи Посполитой из села Россошки (Росошки ), входившего в состав имения Потоцких под Уманью, руководитель украинского гайдамацкого движения, один из руководителей восстания, получившего название «Колиивщина» (1768).

Воспет Т. Г. Шевченко в поэме Гайдамаки.

Биография 

Став, благодаря собственному усердию, надворным казаком, Гонта дослужился до звания сотника (или даже полковника) надворных казаков Феликса Потоцкого, и сам стал, фактически, помещиком в отданных ему Потоцким деревнях, его знали и ценили в высших кругах шляхетского общества. В частности, Гонта был крестным отцом сына уманского губернатора (управителя) Рафала Младановича.

По воспоминаниям украинского писателя и общественного деятеля Михаила Чайковского, родившегося в украино-польской семье недалеко от тех мест, где происходили основные события Колиивщины, он с детства общался со многими участниками событий, в том числе с сыном губернатора Младановича, крестником Гонты и по этому поводу в своих мемуарах сообщает следующее:

Колиивщина 

Восстание гайдамаков, получившее название «Колиивщина» вспыхнуло в ответ на мятеж, развязанный в польском государстве, так называемой Барской конфедерацией, направленной против короля Станислава ІІ Августа Понятовского и его советников, желавших ограничить власть магнатов, а также декларировавшая защиту внутренней и внешней самостоятельности Речи Посполитой от давления России.

Крупным центром конфедератов был город Умань, в котором укрывалось свыше десяти тысяч поляков и евреев, а также значительный гарнизон. Перешедший на сторону конфедератов польский губернатор Умани Рафал Младанович выслал против приближавшихся гайдамаков находившийся в городе казачий отряд надворных казаков Феликса Потоцкого под командованием Гонты (сам же Потоцкий был противником конфедератов, поэтому его в городе не было).

Но высланный навстречу гайдамакам Гонта перешёл на их сторону (возможно, причиной тому послужила, в том числе, позиция его «сюзерена» Потоцкого), а также, некая «двойная игра» польской шляхты, о которой сообщает в воспоминаниях крестник Гонты, кс. Младанович) и 18 июня 1768 года силы гайдамаков, усиленные отрядом Гонты, подошли к Умани и осадили её.

Уманская резня

Поимка и казнь Гонты 
В июне 1768 года присланный генералом Петром Кречетниковым отряд под командованием полковника Каргопольского карабинерного полка Гурьева захватил Железняка и Гонту в плен:

По другим источникам, полковник Гурьев был послан усмирить восставших. Расположившись лагерем около Умани, Гурьев вошёл в приятельские отношения с предводителями восстания и, дождавшись подкрепления, предательски схватил старшину и других восставших. После нескольких дней мучительного плена Гонта был выдан полякам. Особая военно-судная комиссия в селе Сербы рядом с Могилёв-Подольским вынесла не просто смертный приговор, но и определила для Гонты специальную казнь.

Наказание должно было длиться на протяжении двух недель и сопровождаться ужасными пытками. В течение первых 10 дней палач должен был отрывать с него по полоске кожи, а затем приступить к четвертованию: на 11-й день отрубить ноги, на 12-й руки, на 13-й вырвать сердце и лишь на 14-й отрубить голову. Останки Гонты должны были выставить в 14 городах Правобережной Украины на специально построенных виселицах. Гонта с чрезвычайным мужеством и даже юмором переносил пытки. На третий день казни коронный гетман Ксаверий Браницкий, будучи не в состоянии выносить кровавого зрелища, приказал отрубить Гонте голову и уехал, чтобы не видеть дальнейшего. После этого приведение приговора в исполнение было продолжено уже над трупом.

Комментарии

Примечания

Источники 
 
 Неситов О. Таємниці історії // Сайт «Провінційне містечко Христинівка» (khrystynivka.com), 17.02.2010.
 
 Мірчук Петро. Коліївщина // Бібліотека Українознавства, Ч. 41. — New York: Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка, London: З друкарні Української Видавничої Спілки в Лондоні, 1973.

Повстанцы Украины
Колиивщина
Казнённые в Речи Посполитой в XVIII веке
Предводители восстаний XVIII века